Азербайджанские пословицы и поговорки — меткие выражения, созданные азербайджанским народом. В кратких образных изречениях нашли отражение мировоззрение, мудрость и поэзия народа. Мысли, высказанные в них, — не умозрительные суждения, а результат проницательных наблюдений, сгусток житейского опыта сотен поколений людей. У азербайджанцев пословица называется «аталар сёзю» (), что означает — «слова отцов» или «слова предков». В народе пословицы обладают большим авторитетом. «С пословицей не поспоришь», — говорит народ. Ссылка на пословицу подкрепляет мысль говорящего, она усиливает образную выразительность и эмоциональное воздействие речи на слушателя.

История 
Как отмечал советский тюрколог и филолог Афрасияб Векилов, большинство пословиц и поговорок возникло в средневековье, в феодальную эпоху, поэтому в некоторых из них слышны отзвуки подневольного труда и бесправия крестьянина, его протест против жестокости. 

Первым издателем азербайджанских пословиц и поговорок был преподаватель тюркского языка Эриванской мусульманской школы . Ещё в 1899 году Гамарлинский, писал, что необходимо «постоянно изучать богатейшую сокровищницу народного творчества».

В первом выпуске «Сборника материалов для описания местностей и племен Кавказа», изданного в 1881 году в разделе «Татарские пословицы, поговорки, загадки и имена женщин» было напечатано 150 азербайджанских пословиц и поговорок (на азербайджанском и с русским переводом), записанных в Эривани учителем Эриванской прогимназии Ст. П. Зелинским. В 18-м выпуске сборника, изданного в 1894 году, в главе «Татарские тексты» были напечатаны некоторые азербайджанские пословицы, записанные Александром Калашевым со слов жителя села  Джебраильского уезда Ирзы Мириева (22 пословицы) и жителя города Елизаветполь Гасана Керимова (47 пословиц). 481 азербайджанская пословица и поговорка, записанная учителем Кельвинского земского училища Махмудбековым, была напечатана в 19-м выпуске сборника.

В советское время сбор и издание азербайджанских пословиц осуществили Ханафи Зейналлы (1933), сгруппировавший их по темам, и  (1949). В 1977 году в Баку вышел в свет сборник «Арабские и азербайджанские пословицы и поговорки».

Следует отметить, что названия некоторых произведений классиков азербайджанской литературы также являются пословицами. К примеру, «Из под дождя да под ливень» Наджаф-бека Везирова, «Съешь гусиного мяса, узнаешь его вкус» Абдуррагим-бека Ахвердиева.

Форма пословиц 
Большая часть азербайджанских пословиц и поговорок сложены в стихотворной форме. Размеры стихов имеют разный диапазон — от двух слогов до десяти и более. Многие из пословиц сочинены в виде двустиший, однако встречаются пословицы и поговорки из пяти-шести строк. Наряду с рифмами иногда употребляется и аллитерация; весьма чётко выражена ритмика стиха. Эти поэтические приёмы во многом способствуют быстрому запоминанию пословиц и поговорок и, следовательно, их широкому распространению.

Тематика пословиц 
Тематика азербайджанских пословиц различна. Во многих пословицах народ славит трудолюбие, мастерство:

Тунеядство и лень же в пословицам осуждаются, а лодыри и болтуны высмеиваются:
<small>

Многие пословицы и поговорки раскрывают внутренний мир человека, его понятие о добре и зле, содержат эстетические нормы общежития. Эти темы нашли отражение во множестве народных афоризмов:

Многие пословиц и поговорки посвящены вопросам народной дидактики. В них собраны неписаные законы и правила взаимоотношений людей, вековой опыт народа:

Народом создано также много пословиц, в которых выражена любовь и уважение к женщине:

Примечания

Источники

Ссылки и литература 

 Зейналлы, X. Азербайджанские пословицы и поговорки, Баку, Общ. Обсл. и Изуч. Азерб., 1926, XXIX-234 стр. [на тюркск. яз.].
 Азербайджанские пословицы и поговорки. Собр. Абулькавим Гусейнзаде., пер. с азерб. Баку, 1959.
 Ализаде З. А. Азербайджанские пословицы и поговорки и их лексико-семантический анализ. Автореферат докторской диссертации. — Баку, 1981.
 [AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE “GÖZ” KELİMESİ İLE KURULMUŞ DEYİMLERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/208/200 ]

Пословицы
Пословицы